Аугусто Пачеко Фрага ( или Гуто; 4 мая 1988, Крисиума) — бразильский футболист, нападающий китайского клуба «Чунцин Лифань».

Карьера 
Дебютировал за бразильский клуб «Интернасьонал» 2 сентября 2007 года в матче против «Наутико Ресифи», в котором команда сыграла вничью 1-1. Несколько раз «Интернасьонал» отдавал игрока в аренду в другие бразильские клубы.

В феврале 2012 года Гуто перешёл в клуб первой лиги Китая «Чунцин Лифань». В сезоне 2014 года стал лучшим бомбардиром турнира.

Достижения 
  «Чунцин Лифань» 
 Лучший бомбардир первой лиги Китая : 2014

Примечания

Ссылки 
 
 CBF 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Наутико»
Игроки ФК «Спорт Ресифи»
Игроки ФК «Оэсте»
Игроки ФК «Гояс»
Игроки ФК «Чунцин Лифань»
Игроки ФК «Шэньси Чанъань»